Jeseteři (Acipenseriformes) je řád chrupavčitých ryb. Vyznačují se protáhlým rypcem a asymetrickou ocasní ploutví. Tělo těchto paprskoploutvých ryb je pokryto pěti řadami velkých kostěných štítků.  Žijí v mořích a řekách severní polokoule.

Jeseteři jsou poměrně starobylou skupinou ryb, jejich nejstarší zástupci se objevili již v období pozdní křídy (geologický věk kampán, asi před 80 miliony let).

Taxonomie 
Taxonomie je sestavena podle následujících prací: Haaramo 2007, Neslon, Grande and Wilson 2016 a van der Laan 2016.
 řád jeseteři (Acipenseriformes) Berg 1940
 rod †Hesperopsephurus Nesov 1997
 rod †Neochallaia Rusconi 1949
 rod †Psephuroides Nesov 1997
 čeleď †Errolichthyidae Lehman 1952
 rod †Errolichthys Lehman 1952
 rod †Psilichthys Hall 1900 non Steindachner 1907
 podřád †Chondrosteoidei
 čeleď †Chondrosteidae Huxley 1861 
 rod †Chondrosteus Agassiz 1843 ex Egerton 1858
 rod †Eochondrosteus Lu, Li & Yang 2005
 rod †Gyrosteus Morris 1854
 rod †Strongylosteus Egerton 1858
 podřád †Peipiaosteoidei Grande & Bemis 1996
 čeleď †Peipiaosteidae Liu & Zhou 1965
 rod †Gualolepis Lopez-Arbarello, Rogers & Puerta 2006
 podčeleď †Spherosteinae Grande & Bemis 1996
 rod †Sphenosteus Jakovlev 1968
 rod †Yanosteus Jin et al. 1995
 podčeleď †Peipiaosteinae Liu & Zhou 1965
 rod †Peipiaosteus Liu & Zhou 1965
 rod †Stichopterus Reis 1909
 podřád Acipenseroidei Grande & Bemis 1996
 čeleď veslonosovití (Polyodontidae) Bonaparte 1838
 podčeleď †Protopsephurinae Grande & Bemis 1996
 rod †Protopsephurus Lu 1994
 podčeleď †Paleopsephurinae Grande & Bemis 1996
 rod †Paleopsephurus MacAlpin 1941a
 podčeleď †Polyodontinae Grande & Bemis 1991 non Pflugfelder 1934
 rod †Crossopholis Cope 1883
 rod Polyodon Lacépède 1797 (veslonos americký)
 rod Psephurus Günther 1873 (veslonos čínský, pravděpodobně vyhynulý)
 čeleď jeseterovití (Acipenseridae) Bonaparte 1831 sensu Bemis et al. 1997
 rod †Dinectus Rafinesque 1818
 rod †Protoscaphirhynchus Wilimovsky 1956
 rod †Anchiacipenser Sato, Murray, Vernygora and Currie, 2019
 podčeleď Priscosturioninae Grande & Hilton 2009
 rod †Priscosturion Grande & Hilton 2009
 podčeleď Acipenserinae Bonaparte 1831
 rod jeseter (Acipenser) Linnaeus 1758
 rod vyza (Huso) J. F. Brandt & Ratzeburg 1833
 podčeleď Scaphirhynchinae Gill 1890
 rod Scaphirhynchus Heckel 1835 (lopatonos velký, lopatonos americký, lopatonos alabamský)
 rod Pseudoscaphirhynchus Nikolskij 1900 (lopatonos Fedčenkův, lopatonos Hermannův, lopatonos Kaufmannův)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 Snímky a illustrace ryb z řádu jeseterů